Shannon Hoon (* 26. September 1967 in Lafayette, Indiana; † 21. Oktober 1995 in New Orleans) war ein US-amerikanischer Rockmusiker und Mitbegründer sowie Sänger der Alternative-Rock-Band Blind Melon. Seinen größten Erfolg erreichte er 1993 mit dem Hit No Rain.

Er starb am 21. Oktober 1995 im Alter von 28 Jahren an einer Überdosis Kokain.

Weblinks 
 

Rockmusiker
Musiker (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1967
Gestorben 1995
Mann